Pinhey steht für

Geografie:
 Pinhey Forest in Ottawa, Kanada
 Pinhey’s Point Historic Site in Ottawa, Kanada

Personen:
 Alexander Fleetwood Pinhey (1861–1916), britischer Militär
 Don Pinhey (1930–2014), kanadischer Footballspieler und -trainer
 Elliot Pinhey (1910–1999), britischer Entomologe
 Hamnett Kirkes Pinhey (1784–1857), kanadischer Politiker
 Hugh Theodore Pinhey (1858–1953), britischer Militär